Edward Epstein désigne deux personnes différentes
 Edward Jay Epstein (1935-), journaliste américain ;
 Edward Epstein, météorologue.